Rivarolo puede referirse a:

 Rivarolo Canavese, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte,
 Rivarolo Mantuano, localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía
 Rivarolo del Re ed Uniti, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía